Miron ori Mirón este un nume de familie cu multiple origini, care se regăsește ca nume de familie în Catalonia, Franța, România și Spania. Poate proveni din greacă veche, din spaniolă, din catalană sau din franceză.

În limba română, Miron (probabil provenit din limba greaca veche) fusese inițial un prenume, dar, la un moment dat, a început să fie folosit ca nume de familie. În celelelate limbi moderne menționate, numele de familie Mirón (din limba spaniolă) este foarte probabil o variantă a numelui catalan Miró fie un diminutiv derivat din verbul mirar (a privi), în sensul de curios sau băgăreț. În limba franceză este un diminutiv al cuvântului Mire..

Oameni notabili 
 Oameni din familii nobile de origine franceză sau catalană
 Andrei Miron, jucător profesionist de fotbal român
 Anton Miron (n. 1941), deputat moldovean din Parlamentul Republicii Moldova
 Ami Miron, antreprenor americano-israelian specializat în bunuri electronice de consum, televiziune și Internet
 Bogdan Miron, mai multe persoane:
 Bogdan Ionuț Miron (n. 1982), portar, jucător profesionist de fotbal român
 Bogdan Florin Miron (n. 1990), portar, jucător profesionist de fotbal român
 Brock Miron (n. 1980), patinator de viteză canadian
 Dan Miron  (n. 1934), autor și critic literar americano-israelian
 Eugenia Miron (n. 1992), fotbalistă din 
 François Miron (n. 1962), realizator de filme experimentale franco-canadian 
 Gaston Miron (1952 – 2020), jucător profesionist de șah american, originar din 
 Issachar Miron (1920 - 2015), compozitor israelian
 Jay Miron (n. 1970), fost atlet BMX din 
 Javier Mirón (n. 1999), alergător spaniol de distanță medie
 Jeffrey Miron (n. 1957), economist și educator american 
 Leonard Miron (n. 1969), jurnalist și prezentator de radio și televiziune român
 Marcel-Ioan Miron (n. 1982), jucător de tenis român
 Mihai Miron (1942 - 2007), deputat român 
 Mike Miron (n. 1980), fost jucător de box lacrosse din , Canada 
 Oleg Miron (n. 1956), marinar / navigator din , originar din URSS
 Paul Miron (1926 - 2008), lingvist, scriitor și filolog român
 Radu Miron (1927 - 2022), matematician român, membru titular al Academiei Române și membru de onoare al Academiei de Științe a Moldovei
 Rami Miron (n. 1957), luptător, sportiv olimpic din 
 Ray Miron (1923 – 2015), om de afaceri canadian, proprietar al ligii de hockey Central Hockey League (CHL), precum și executiv al National Hockey League (NHL)
 Salvador Díaz Mirón (1853 – 1928), poet și scriitor din 
 Vasile Miron (n. 1945), deputat român 
 Uriel Miron (n. 1968), artist vizual și sculptor israelian

Vezi și

Note 

Nume de familie franceze
Nume de familie românești
Nume de familie spaniole